Велко Велков може да се отнася за:
 Велко Велков (1908 – 1972), български професор, член-кореспондент на БАН
 Велко Велков (1946 – 2010), български художник
 Велко Велков (р. 1967), български адмирал
 Велко Велков (1877 – 1906), български революционер от ВМОРО